Challenge Cup 2016-2017 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile